Hainstetten heißen folgende geographische Objekte:

 Hainstetten (Freudenberg), Ortsteil der Gemeinde Freudenberg, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Hainstetten (Schaufling), Ortsteil der Gemeinde Schaufling, Landkreis Deggendorf, Bayern

 Hainstetten (Gemeinde Viehdorf), Katastralgemeinde von Viehdorf, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Hainstetten (Herrschaft), Grundherrschaft im Erzherzogtum Österreich unter der Enns

Siehe auch:
 Heinstetten